Man kan resa med stora bil- och passagerarfärjor mellan Helsingfors och Stockholm. De tar 16-17 timmar och de drivs av:
Silja Line (1 tur/dag). M/S Silja Serenade och M/S Silja Symphony
Viking Line (1 tur/varannan dag). M/S Gabriella
De gör uppehåll i Mariehamn på Åland.

Hamnar 
Helsingfors: Viking Lines terminal ligger centralt på Skatuddens sydsida. Med bil hittar man genom att följa skyltarna mot Centrum och sedan färjesymbol och Skatudden. Silja Line använder Olympiaterminalen söder om Salutorget. Notera att det även finns andra färjeterminaler i staden (till exempel Västra hamnen), vilket kan förvirra.

Stockholm: 
Silja Line går från Värtahamnen/Frihamnen. Bilvägen är skyltad E20. Man får räkna med köer om man åker i rusningstrafiken. Man kan gå från tunnelbanestationen Gärdet, eller ta busslinje 1.
Viking Line går från Stadsgårdskajen, nordöstra Södermalm. Man kan gå från tunnelbanestationen Slussen. Eller ta buss 401-449 från Slussen, hållplatsen heter "Londonviadukten" Bilvägen är skyltad 222 från E4, och Stadsgården färja sista biten.

Se även 
Mariehamn–Kapellskär (färjelinje)
Stockholm–Mariehamn (färjelinje)
Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo (färjelinje)
Helsingfors–Tallinn (färjelinje)
Åland–Finland (färjelinjer)
E18

Referenser

Noter

Externa länkar 
Viking Line
Silja Line
HKL/HST - kollektivtrafik i Helsingforsregionen
SL - kollektivtrafik i Stockholms län

Färjelinjer till/från Finland
Färjelinjer till/från Sverige
Transport i Helsingfors
Sjöfart i Stockholm
Relationer mellan Finland och Sverige
Mariehamn